Capela de São Silvestre pode-se referir a:

Itália 
 Capela de São Silvestre (ou Oratorio di San Silvestro), uma capela em Roma

Portugal 
 Capela de São Silvestre, na paróquia do Arrimal, Porto de Mós
 Capela de São Silvestre, na paróquia de Ermesinde, Valongo
 Capela de São Silvestre, na paróquia do Serro Ventoso, Porto de Mós

Ver também 
 Igreja de São Silvestre

Desambiguação